Speers ist der Name folgender Orte:
 Speers (Pennsylvania), Borough im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Speers (Saskatchewan), Dorf in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Speers ist der Familienname folgender Personen:
 Blake Speers (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Jerrold Speers (* 1942), US-amerikanischer Anwalt und Politiker

Siehe auch:
 Spears
 Speirs
 Spiers
 Speer (Begriffsklärung)